Сарос 125 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 73 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 4 лютого 1060 року і досягла стадії повних затемнень, яких було чотири, 13 червня 1276 року. Гібридне затемнення трапилось в цій серії лише двічі: 26 липня 1348 та 7 серпня 1366 року. Стадія кільцеподібних затемнень тривала від 17 серпня 1384 до 22 серпня 1979 року. Закінчиться частковим затемненням 9 квітня 2358 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 1 хвилина 11 секунд 25 червня 1294 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 125 на сайті НАСА

Сарос